Wellsville steht für: 

 Wellsville (Colorado), Ortschaft im Fremont County, Colorado, USA 
 Wellsville (Kansas), Stadt im Franklin County, Kansas, USA 
 Wellsville (Michigan), Ortschaft im Lenawee County, USA 
 Wellsville (Missouri), Stadt im Montgommery County, Missouri, USA  
 Wellsville (New York), Ortschaft im Allegany County, New York, USA 
 Wellsville (Ohio), Ortschaft im Columbiana County, Ohio, USA 
 Wellsville (Pennsylvania), Borough im York County, Pennsylvania, USA 
 Wellsville (Tennessee), Ortschaft im Blount County, Tennessee, USA 
 Wellsville (Utah), Stadt im Cache County, Utah, USA